Afrikansk har flere betydninger

 Afrika – et kontinent
 Afrikaans – et nederlandskbeslægtet sprog som tales i Sydafrika